— один из 23 специальных районов Токио. Был основан 15 марта 1947 года.  Тосима имеет самую высокую плотность населения среди всех районов Токио и городов Японии. Около 47 % территории района занято жилыми домами, 20 % — коммерческими и общественными строениями.

Население 
По состоянию на 1 мая 2020 года население района составляло 300 874 человека (в 1965 году — 370 тыс.), но за счёт наплыва работающих здесь людей днём население возрастает до 430 тыс. человек. Более 7% жителей района являются иммигрантами (это один из самых высоких показателей для Токио). Из 20 тыс. иммигрантов более половины составляют китайцы, около 20% — корейцы, остальные — филиппинцы и европейцы.

Экономика 
В Тосиме базируются корпорации «Сэйю Груп» и «Бик Камера» (розничная торговля). В районе расположены торговые центры и универмаги «Мицукоси», «Сэйбу», «Токю Хендс» и «Парко».

Кварталы 

 Дзосигая ()
 Икэбукуро ()
 Икэбукуро-Хонтё ()
 Канамэтё ()
 Ками-Икэбукуро ()
 Кита-Оцука ()
 Комагомэ ()
 Минами-Икэбукуро ()
 Минами-Оцука ()
 Минами-Нагасаки ()
 Мэдзиро ()
 Нагасаки ()
 Ниси-Икэбукуро ()
 Ниси-Сугамо ()
 Сугамо ()
 Сэнкава ()
 Такада ()
 Такамацу ()
 Тихая ()
 Хигаси-Икэбукуро ()

Достопримечательности 
 Sunshine 60 — небоскрёб, бывший самым высоким в Токио и в Японии с 1978 по 1991 годы.
 Sunshine City — комплекс зданий, включающий музей, аквариум и планетарий.
 Икэбукуро — финансовый и деловой центр Тосимы.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Тосима 

Районы Токио